CQC puede referirse a:

Fuerzas armadas y guerra 
 Combate en espacios cerrados ()

Entretenimiento 
 Caiga quien caiga, programa de televisión emitido en varios países;
 Caiga quien caiga, la versión argentina y original del citado programa;
 Custe o Que Custar, la versión brasileña del citado programa;
 Caiga quien caiga, la versión chilena del citado programa;
 Caiga quien caiga, la versión española del citado programa;
 Caiga quien caiga, la versión peruana del citado programa;
 Caiga quien caiga, película peruana de 2018.